Bowden může být:

 bowden – speciální druh kabelu

příjmení
 Eric Bowden (1871–1931) – australský politik
 Katrina Bowdenová (* 1988) – americká herečka a modelka